Ṭe bezeichnet:
* einen Buchstaben des arabisch-basierten Alphabet für Urdu (), siehe Tte (Urdu-Buchstabe)
 einen Buchstaben des arabisch-basierten Alphabet des Sindhi (), siehe Ṭe (Sindhi-Buchstabe)